18-й округ Парижа, Arrondissement de la Butte-Montmartre, является одним из 20 муниципальных округов Парижа. Он объединяет бо́льшую часть бывших коммун Монмартр и Ла Шапель и деревни Клиньянкур (Clignancourt), которые были включены в черту города 1 января 1860 года.

Главную часть округа занимает холм Монмартр, а на востоке — многочисленные железнодорожные пути, ведущие к расположенным в соседнем 10-м округе Восточному (Gare de l’Est) и Северному (Gare du Nord) вокзалам.

Географическое положение 
18-й округ расположен на правом берегу реки Сена. Он граничит на западе с 17-м, на востоке с 19-м, на юге с 9-м и 10-м округами.

Население 

Площадь 18-го округа составляет примерно 601 га. На 2005 год население округа составило 188 500 человек при плотности населения 31 364 чел/км². Таким образом, в округе проживают примерно 8,7 % населения Парижа.

Кварталы 

Округ включает в себя следующие 4 квартала (с 69 по 72 номер):
 Гранд-Карьер — Большие карьеры (Quartier des Grandes-Carrières)
 Клиньянкур (Quartier de Clignancourt)
 Гутт-д’Ор — Золотая капля (Quartier de la Goutte-d’Or)
 Ля-Шапель (Quartier de La Chapelle)

Достопримечательности 

 Базилика Сакре-Кёр
 Площадь Тертр (площадь художников)
 Мулен Руж
 Музей Дали
 Рынок в Ла Шапель
 Пигаль (парижский район красных фонарей)
 Кабаре «Проворный кролик»
 Виноградник Монмартра (продают вино за относительно высокую цену, вырученные средства поступают в Фонд развития 18-го округа)
 Кладбище Монмартр
 Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр
 Церковь Сан-Бернар
 Церковь Жанны д’Арк
 Кафе «Две мельницы» 
 Стена любви

Транспорт 
Метро: линии 2, 4, 12, 13. 
Также ходит «Монмартробюс» и работает монмартрский фуникулёр.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 18-го округа
 

XVIII округ Парижа